Много телевизионни филми са произведени за кабелната мрежа на САЩ, Disney Channel от началото на услугата през 1983 г. В ранните си години те бяха по-нататък „Disney Channel Premiere Films“, а по-късно „Premears“. От края на 1997 г. насам, такива продукции са с марката под „Disney Channel Original Movies“ (DCOM) флага.

Впоследствие повечето хитови филми са били издавани на VHS, DVD, или по-скоро Blu-Ray диск. Въпреки това много повече от библиотеката на DCOM никога не са били издавани във всеки дом видео формат. Преди DCOMs бяха пуснати на DVD месеца след като премиерато е по Disney Channel, но след като Програма за защита на принцеси излъчи, на DVD-та DCOM са били издадени една седмица след премиерата по Disney Channel. Освен това, въпреки че DCOMs са били издадени широкоекранен HD формат от средата на 2005 г., излизането на Програма за защита на принцеси през 2009 става първият DCOM, който получава трансфер на широкоекранен DVD.

С най-висок рейтинг премиера за марка дойде през август 2007 г., когато Училищен мюзикъл 2 постави рекорд за основния кабел със 17,2 милиона зрители. Вторият с най-висок рейтинг премиера принадлежи на Магьосниците от Уейвърли Плейс: Филмът, чиято премиера е с 11,4 милиона зрители. Други основни DCOM франчайзи включват Кемп Рок, Чита гърлс, Вещици близначки, Хелоуинтаун и трилогията Зенон.

Премиерни филми

Оригинални филми

Предстоящи филми

Забележителни не-оригинални филми 
Следните филми не са били премиери под заглавието „оригинални филми“, въпреки че понякога по-късно са били популяризирани като такива:

 Шпионката Хариет: Блогърски войни (26 март 2010)
 16 Желания (25 юни 2010)

Най-висок рейтинг на премиери

Топ 10

В рамките на една календарна година

Вижте също 
 Disney Channel
 Списък със сериалите по Disney Channel

Списъци